Појам  може да се односи на:
 Лав VI Мудри,
Папа Лав VI,